Deux campagnes militaires portent le nom de campagne d'Afrique du Nord :
 La campagne d'Afrique du Nord pendant la Première Guerre mondiale ;
 Le campagne d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale.